

Geografia 

 Ocean City – census-designated place della Contea di Okaloosa, Florida
 Ocean City – città della Contea di Worcester, Maryland
 Ocean City – città della Contea di Cape May, New Jersey
 Ocean City – census-designated place della Contea di Grays Harbor, Washington